Михаил Барышников: Барышников, Михаил Иванович (род. 1954) — российский политический деятель, депутат ЗакСобрания Санкт-Петербурга.
 Барышников, Михаил Николаевич (род. 1948) — американский артист балета, балетмейстер, актёр и коллекционер, «невозвращенец» в СССР.
 Барышников, Михаил Николаевич (род. 1957) — российский историк, заведующий кафедрой истории РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный деятель науки РФ.